Distretto di Ibo –  distretto del Giappone
 Distretto di Ibo – distretto del Mozambico